Heinrich Foelix ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Foelix (Maler, 1732) (1732–1803), deutscher Maler
 Heinrich Foelix (Maler, 1757) (1757–1821), deutscher Maler